Анна Александровна Насекина (16 августа 1987, Москва, Россия) — российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании, 5-кратная чемпионка мира, 2-кратная чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
Родилась и живет в Москве.

Выступала за Московское городское физкультурное объединение Москомспорта («МГФСО»). Первый тренер -  Э. Жукова.

В сборной команде России по синхронному плаванию с 2005 по 2009 года.  Чемпионка мира (2007, 2009), Чемпионка Европы (2006).

Выпускница факультета журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.  Работает детским тренером по синхронному плаванию.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России (2007)
 Мастер спорта России международного класса

Примечания 

Синхронисты России
Чемпионы мира по синхронному плаванию
Чемпионы Европы по синхронному плаванию
Выпускники факультета журналистики МГУ